Deining was een Nederlands radioprogramma van de omroep LLiNK. Het werd gepresenteerd door Francisco van Jole en is sinds 2 september 2007 elke zondagavond op Radio 1 te horen.

In het programma was er wekelijks een hoofdgast. Van Jole praat met die hoofdgast over de drijfveren en de persoonlijke idealen van de persoon en nam met hem of haar het wereldnieuws door. Aan het eind van het programma geeft een kritische luisteraar commentaar op wat besproken is in het programma.

Radioprogramma van Radio 1 (Nederland)
Programma van LLiNK
Actualiteitenrubriek op radio
Radio-interviewprogramma
Discussieprogramma op radio